Amok puede referirse a:

 Un videojuego.
 Un síndrome psiquiátrico.
 Una técnica culinaria típica del sureste asiático.
 Amok, una novela del escritor austríaco Stefan Zweig.
 Amok, película mexicana de 1944 basada en la novela anterior.
 Amok, un libro del escritor polaco Krystian Bala en el que confiesa un homicidio por el cual fue condenado a prisión.
 Amok (Villano), mascota de la villana Luna (Thundercats).
 Amok (álbum de Atoms for Peace), el primer disco (2013) de la banda Atoms for Peace, conformada por Thom Yorke, Flea, Nigel Godrich, Joey Waronker y Mauro Refosco.